Marburg an der Lahn, ciutat d'Alemanya a l'estat de Hessen
 Marburg an der Drau, ciutat d'Eslovènia 
 Marburg-Biedenkopf, districte a la regió de Gießen a l'estat federat de Hessen (Alemanya)
 Virus de Marburg
 Universitat de Marburg
 Marburg (teatre), obra teatral de Guillem Clua.